Hesselman ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Hesselman (1875–1952), schwedischer Linguist  
 Henrik Hesselman (1874–1943), schwedischer Botaniker   
 Jonas Hesselman (1877–1957), schwedischer Ingenieur und Erfinder